Żerno (okolica)
 Żerno (osada)